Ла Росита има више значења:

 Ла Росита (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Росита (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита, Ел Алмуд (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита, Хилберто Виљареал Гарза (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Росита, Ел Кармен (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Росита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Росита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Росита (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Росита (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Росита (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Росита, Прогресо Чикито (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Росита (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Росита (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Росита (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Росита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Росита (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Росита (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Росита (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Росита, Ранчо ел Параисо (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Росита (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Росита (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита, Лос Љанитос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита, Ла Росита Уно (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита, Ел Карињо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Росита (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Росита (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Росита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Росита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Росита (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Росита (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Росита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Росита (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Росита (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Росита (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Росита (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита, Оскар Виљареал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита, Федерико Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита, Росита де лос Андаверде (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Росита (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Росита (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Росита (Дзидзантун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Росита (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Росита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Росита (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику